Білоруська футбольна вища ліга 1997 — 7-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона вшосте здобув Динамо (Мінськ).

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Локомотив-96 (Вітебськ) взяв участь у Кубку кубків 1998—1999 як володар Кубку Білорусі 1998—1999.
2. Клуб Атака не заявився на наступний сезон через фінансові проблеми, а клуб Трансмаш перед початком наступного сезону об'єднався з іншим клубом із Могильова Дніпро.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway 
 Білоруська Вища ліга на rsssf  

1997
Білорусь
1997 у білоруському спорті